Comtat de San Juan (Colorado)
 Comtat de San Juan (Nou Mèxic)
 Comtat de San Juan (Utah)
 Comtat de San Juan (Washington)